Landgren ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Landgren (* 1989), schwedischer Fußballspieler
 Karin Landgren (* 1957), schwedische UNO-Diplomatin
 Nils Landgren (Bobfahrer) (1923–2002), schwedischer Bobfahrer
 Nils Landgren (* 1956), schwedischer Posaunist und Sänger
 Per Landgren (* 1958), schwedischer Politiker